Interstate 275 – autostrada attorno a Cincinnati
 Interstate 275 – autostrada della Florida